Petrucci kan syfta på

 Ottaviano Petrucci (1466-1539) italiensk musikförläggare
 Pandolfo Petrucci (1452-1512) härskare i den italienska republiken Siena 
 John Petrucci (född 1967) amerikansk hårdrocksgitarrist
 Danilo Petrucci (född 1990) italiensk roadracingförare
 Davide Petrucci (född 1991) italiensk fotbollsspelare
 Cinzia Petrucci italiensk kulstötare
 Loretto Petrucci italiensk cyklist